Sucré salé  peut faire référence à :
Sucré salé, émission de télévision française créée en 1990 et diffusée sur France 2.
Sucré salé, chanson de Zazie issue de l'album Je, tu, ils sorti en 1992.
Sucré salé, émission de télévision estivale québécoise diffusée depuis 2002 sur le réseau TVA.
 Sucré-salé, un terme culinaire.